Джон Гиффард (; 24 июня 1287 — 6 мая 1322, Глостер, Глостершир, Королевство Англия) — английский аристократ, 2-й барон Гиффард с 1299 года. Участвовал в шотландских походах, в Войне Диспенсеров примкнул к мятежникам и после поражения был казнён. На нём род Гиффардов угас.

Биография 
Джон Гиффард принадлежал к старинному роду, представители которого находились в близком родстве с герцогами нормандскими: первый из этой семьи, Готье I Жиффар, приходился племянником Ричарду I. Готье принял участие в нормандском завоевании Англии. Его старший сын того же имени стал графом Бекингем, а ещё один сын, Осберн (непосредственный предок Джона), согласно «Книге Страшного суда» 1086 года был обладателем обширных владений в Глостершире и Оксфордшире. Позже к этим землям добавились поместья в Уилтшире, Херефордшире, на юго-западе Уэльса. Отец Джона, тоже Джон, в 1295 году был вызван королём в парламент, и поэтому считается 1-м бароном Гиффардом.

Джон-младший родился во втором браке отца, с Маргарет де Невиль. Это произошло 24 июня 1287 года. После смерти отца в 1299 году Гиффард унаследовал семейные владения, но в свои права вступил только в 1308 году, когда стал совершеннолетним. Начиная с 8 октября 1311 года его вызывали в парламент как лорда. Джон участвовал в шотландских походах, 24 июня 1314 года сражался при Бэннокбёрне и там попал в плен. После освобождения Гиффард участвовал в подавлении восстания Лливелина Брена в Уэльсе (1316), занимал должность управляющего Гламоргана (1316—1317). В 1316 году он стал рыцарем-баннеретом, до 1318 года числился рыцарем королевского двора.

В конфликте между королём Эдуардом II и лордами, недовольными правлением королевских фаворитов Диспенсеров, Гиффард долго не примыкал ни к одной из сторон. Только в начале 1321 года, когда противостояние переросло в открытую войну, известную как Война Диспенсеров, Джон присоединился к оппозиции. В мае-июне он вместе с другими баронами опустошал владения Диспенсеров в Южном Уэльсе; когда Эдуард согласился изгнать фаворитов, Гиффард вместе с другими мятежниками получил от него помилование (20 августа). Однако в октябре война возобновилась. Король приказал арестовать Джона и разрушить главный его замок, Бримпсфилд. Гиффард не стал сдаваться: во главе армии он преградил Эдуарду путь в Глостере и долго не давал ему переправиться через реку Северн. Позже барон присоединился к главе оппозиции, Томасу Ланкастерскому. При Боробридже 16 марта 1322 года мятежники были разбиты, Гиффард бежал, но на следующий день был схвачен. Его судили как изменника сначала в Лондоне, а с 28 апреля в Глостере, и приговорили к смерти. 6 мая барон был повешен и четвертован.

Семья и наследство 
До 6 ноября 1311 года Гиффард женился на Авелине де Куртене, дочери Хью де Куртене из Окгемптона и Элеаноры ле Диспенсер. Этот брак остался бездетным. После казни Джона его вдова получила в пожизненное владение поместье Кингс-Стэнли в Глостершире. Остальные владения Гиффардов в Англии перешли к Хью ле Диспенсеру Старшему (дяде Авелины), а владения в Уэльсе — к Хью ле Диспенсеру Младшему. В 1326 году, когда Эдуард II был свергнут, а оба Диспенсера — казнены, Авелина получила все владения мужа, но уже в апреле 1327 года она умерла. О своих претензиях на наследство Гиффардов заявил Джон де Кайлев. Эдуард III в 1329 году передал эти земли Джону Мальтраверсу, но в 1330 году оставил за ним только владения Маргарет де Невиль, а владения Гиффардов перешли к Кайлеву.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Butler R. The last of the Brimsfield Giffards and the Rising of 1321-2. // Transactions of the Bristol and Gloucestershire Archaeological Society, 1957 (76). — P. 75—97.
 
 
 
 Langton J. The Giffards of Brimpsfield // Transactions of the Bristol and Gloucestershire Archaeological Society, 1944 (65). — P. 105—128.
 

2
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Рыцари-баннереты Англии
Участники битвы при Бэннокбёрне
Участники битвы при Боробридже
Гиффарды